Sambaa K’e bezeichnet:

 Sambaa K’e (See), ein See in den Nordwest-Territorien von Kanada, ehemals Trout Lake
 Sambaa K’e (Ort), ein Siedlung in den Nordwest-Territorien von Kanada, ehemals Trout Lake
 Sambaa K’e First Nation, eine First Nation in Kanada